Мексиканский этап FIA WTCC 2009 — второй этап сезона-2009, проведённый на Autódromo Miguel E. Abed (рядом с Пуэблой-де-Сарагоса, Мексика) в четвёртый уик-энд марта 2009 года. Этап-2009 — 4-й этап WTCC в Мексике.

Общая информация 
Действующие чемпионы серии из SEAT Sport продолжили начатую на этапе в Куритибе победную серию в этом сезоне. Теперь на их счету значатся уже 4 победы в 4 гонках. Половину из них одержал действующий чемпион мира Иван Мюллер.

Подтянулись к лидерам пилоты заводских BMW — в квалификации Приоль и Фарфус заняли весь первый ряд стартового поля, а в гонках трижды приехали в Top3. Два подиума на счету Энди Приоля. Кроме того оба лучших круга в гонках также на счету пилотов, использовавших баварскую технику.

Третья заводская команда чемпионата — Chevrolet — заносит себе в актив восьмое место в первом заезде Николы Ларини. Благодаря этому результату итальянец начал второй заезд с первой позиции.

Безоговорочно лучшим частным пилотом бразильского этапа стал испанец Феликс Портейро, выигравший обе гонки в своём зачёте и финишировавший десятым и девятым в абсолюте. Феликс выиграл все 4 гонки в своём классе в этом сезоне.

С тех пор, как мексиканский этап переехал в календаре на весну, пилоты на автомобилях SEAT не проиграли на нём ни одного заезда. В третий раз обе гонки в рамках этапа выиграла одна марка (ранее это удавалось пилотам Alfa Romeo).

Результаты

Квалификация 

Время отбора: 1:44.839

Примечания:Все времена Танева в квалификации обнулены из-за недовеса машины.Времена Поульсена обнулены за неявку на процедуру взвешивания.

Гонка 1

Стартовое поле гонки 2 

Примечания:Меню, Танев, Поульсен, Чолак и Хафф передвинуты в конец стартовой решетки за нарушение правила «закрытого парка» между гонками.Судейский протокол этапа FIA WTCC 2009 в Пуэбле № 8Судейский протокол этапа FIA WTCC 2009 в Пуэбле № 10

Гонка 2

Примечания

Ссылки 
 Буклет с результатами MST Systems

Мексика
Моторные виды спорта
Март 2009 года
2009